Ораовац је насеље у Србији у општини Пријепоље у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 254 становника.

Демографија 
У насељу Ораовац живи 258 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 37,0 година (35,7 код мушкараца и 38,1 код жена). У насељу има 103 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,26.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Пријепоље
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији